Шавуо́т (, в ашкеназском произношении Шву́эс или Шви́ес), Пятидесятница — праздник в иудаизме, один из трех паломнических праздников, первоначально бывший праздником первой жатвы, или первого снопа, а в последующем стал отмечаться 6 сивана, на 50 день омера. Основной религиозный смысл праздника — дарование евреям Торы на горе Синай при Исходе из Египта. За пределами Земли Израильской праздник продолжается два дня.

Шавуот в Торе 
Шмот 23:16 «[Соблюдай] праздник жатвы первых плодов твоего урожая, того что ты посеял в поле»;

Шмот 34:22 «Справляй праздник Шавуот — [праздник] первой жатвы пшеницы»;

Бемидбар 28:26 «В день первых плодов, когда вы совершаете новое хлебное приношение Я..ве, в [праздник] Шавуот — у вас будет священное собрание, не делайте никакой работы»;

Ваикра 23:10 «[Когда] будете собирать урожай, принесите первый сноп вашего урожая коэну, чтобы он вознёс этот сноп перед Я..ве как угодную жертву от вас. Пусть коэн вознесёт его в день, следующий за Шаббатом… Ни хлеба, ни жареного зерна, ни свежих зёрен не ешьте до того самого дня, когда вы принесёте эту жертву вашему Б-гу. Это вечное установление для вас, из поколения в поколение, где бы вы не жили»;

Ваикра 23:15 «Отсчитайте от второго дня праздника — от дня, когда вы принесёте „сноп возношения“, — 7 недель. [Недели] должны быть полными: отсчитайте 50 дней — до дня, следующего за 7й неделей, — и совершите новое хлебное приношение Я..ве. Принесите из ваших селений 2 хлеба возношения… Это первые плоды Я..ве… В этот самый день провозгласите: „У вас — священное собрание!“ И никакой работы не делайте. Это вечное установление для вас, где бы вы не жили, из поколения в поколение»;

Дварим 16:9 «Отсчитайте себе 7 недель. Начинай отсчитывать эти 7 недель [с того дня], когда начинают [срезать] колосья серпом. Справляй праздник Шавуот [во имя] Я..ве — твоего Б-га. Приноси добровольный дар, по мере того, как благословит тебя Я..ве — твой Б-г. Радуйся перед Я..ве — твоим Б-гом — ты сам, твой сын и твоя дочь, твой раб и твоя рабыня, и левит, который [живёт] в твоём городе, и переселенец, и сирота, и вдова, которые [живут] среди вас. [Веселись] на том месте, которое Я..ве — твой Б-г, изберёт как обитель для Своего Имени»;

Дополнительные сведения о Шавуоте:

Ваикра 2:14 «Когда совершаешь хлебное приношение Я..ве из первых плодов урожая, то приноси в качестве хлебного приношения из первых плодов — дроблёные зёрна из молодых колосьев, поджаренных на огне. Возлей на них оливковое масло и положи на них ладан. Это хлебное приношение. И пусть коэн воскурит — сожжёт поминальную часть (сколько-то дроблёных зёрен, политых оливковым маслом, и весь ладан), как огненную жертву Я..ве»;

Бемидбар 15:20 «Возносите халу как приношение, как только вы первый раз замесите тесто, — возносите его подобно приношению с гумна. Как только замесите тесто в первый раз, отделяйте приношение Я..ве — во [всех] ваших поколениях»;

Ваикра 23:22 «Когда будете собирать урожай в вашей стране, не сжинай на своём поле всё до самого края и не подбирай упавшие [колоски] после жатвы. Оставь это бедняку и переселенцу. Я — Я..ве, ваш Б-г!».
   
Из приведённых текстов явствует, что Шавуот в книге Шмот 23:16, 34:22 и Бемидбар 28:26 — это праздник первой жатвы пшеницы. А вот тексты в книге Ваикра 23:15 и Дварим 16:9 — говорят, что праздник Шавуот (хлебное приношение) уже нужно совершать на 50й день сбора пшеницы, а не на первый день, как в кн., Шмот и Бемидбар. Однако в первый день жатвы нужно принести первый сноп коэну, чтобы он вознёс его Б-гу, как жертву (Ваикра 23:10), но этот первый день уже праздником перестаёт быть. Мы наблюдаем, как праздник переходит от начала жатвы, на её конец. Так же можно видеть, что Шавуот не имеет конкретной даты его проведения, как её имеет Суккот (Ваикра 23:34 "В 15й день этого 7го месяца — праздник Суккот) и Песах (Бемидбар 9:2 "Пусть сыны Израиля принесут пасхальную жертву в срок. Принесут её в срок, 14 числа этого (первого) месяца, в сумерки). Это говорит о том, что день начала жатвы в каждом году проходил в разные даты. Примечательно, что Шавуот в Торе не фигурирует, как день дарования Торы, а идёт в канве идеи первых приношений Б-гу — бикурим.

Шавуот в Танахе 
Шофетим 11:39 «И стало это законом (хок) в Израиле: каждый год выходят дочери Израиля оплакивать дочь Ифтаха из Гилада, (в течение) четырёх дней в году». Возможно это 4 дня после окончания жатвы злаковых в Израиле. Время в районе Шавуота. 

Диврей гаямим 2 8:12 «Тогда вознёс Шломо всесожжения Я..ве на жертвеннике Я..ве, который построил он перед внешним залом [храма]. А то, что касается [жертв, которые предписано] возносить изо дня в день — согласно закону Моше: для Суббот, для Новомесячий, для праздников три раза в год: праздник Мацы, праздник Шавуот, праздник Суккот»

Шавуот в Мишне 
Это может показаться странным, но отдельного трактата Шавуот в разделе Мишны — Время (моэд) — нет. Несмотря на то, что Шавуот – один из 3 паломнических праздников (Песах, Шавуот, Суккот) и в Мишне есть отдельный трактат Песахим, как и есть трактат Сукка, где в подробностях рассматриваются аспекты этих праздников.

Шавуот в Мидраше

Шавуот в Талмуде

Истоки праздника Шавуот

Названия праздника 
 Хаг Шавуот: «Праздник седмиц (недель)»
 Хаг Матан Тора: «Праздник Дарования Торы»
 ха-Ацерет
 Хаг ха-Бикурим: «Праздник первых приношений (бикурим)»
 Хаг ха-Кацир: «Праздник жатвы»

События праздника 
На 50 день после Исходa из Египта евреи приближаются к горе Синай и получают от Бога Тору, этим самым заключая с Ним договор быть Ему «царством священников и святым народом» (Исх 19:6), то есть исполнять всем сердцем новые заповеди, которые Бог даёт еврейскому народу, и распространять знание о Боге по всему миру.

Как и многие другие еврейские праздники, Шавуот отмечает не только определённое историческое событие, но и наступление нового сезона года, завершение очередного сельскохозяйственного цикла. Шавуот праздновался в начале сезона жатвы пшеницы. Это последний из трёх паломнических праздников. В древности в этот день в Храме делали второе приношение пшеницы нового урожая. Из пшеницы свежего помола выпекали два каравая и несли их в Храм. Другой жертвой были самые лучшие первые плоды, первые фрукты.

Обычаи праздника

Молитва 
Иудеи совершают праздничную молитву со вставками, посвящёнными этому празднику. Утром говорят галель. Перед чтением Торы в ашкеназских общинах читают Книгу Руфь (Рут). После того как вызывают коэна, читают акдамот. Во время чтения Торы читают Десять заповедей. У сефардов принято в минхе читать Азхарот, написанные р. Шломо ибн Гебиролем.

Дополнительные обычаи 
Принято украшать синагоги зеленью. На основе Талмуда в традициях установлено всю ночь изучать «Тиккун лейл шавуот», или Талмуд. В Иерусалиме толпы людей направляются к Стене Плача ночью и молятся там с первым миньяном. В синагогах выносят свиток Торы и читают рассказ о том, как она была дарована, текст десяти заповедей и фрагмент, рассказывающий о законах празднования Шавуот в Храме.

Праздничная трапеза в Шавуот обязательно включает молочную и мучную пищу: сыр, творог, сметану, блинчики с творогом, пироги, торты, коврижки с мёдом, пирожки. Этот обычай берёт начало со дня вручения Торы. Вернувшись в лагерь от горы Синай и не успев откашеровать посуду, евреи довольствовались молочной пищей. С тех пор, отдавая дань прошлому, на Шавуот едят только молочное.

Жертвоприношения праздника 
Во времена существования Храма приносились соответствующие жертвоприношения:

Пятидесятница в христианстве 
Православные христиане отмечают на 50-й день после Пасхи (с учётом, что сама Пасха — это 1-й день) торжество Пятидесятницы или Сошествия Духа Святого на Апостолов, которое именуется также праздником Святой Троицы, а на 51-й — день Святого Духа. Согласно книге Деяний , при наступлении дня Пятидесятницы апостолы были единодушно вместе, когда на них сошёл Святой Дух.

Исру хаг 

Следующий, после праздника Шавуот называется Исру хаг. Этот день служит для связи крупнейших праздников (Песах, Шавуот и Суккот) с остальными днями в году.

Примечания

Источники 
 Сидур «Врата Молитвы» (Шаарей Тфила) на будни, субботу и праздники; нусах ашкеназ; транслитерация, перевод, комментарий и пояснения к порядку молитв / под ред. Пихаса Полонского; «Маханаим». Иерусалим, 2008.

Ссылки 
 История и интересные факты праздника Шавуот
 Шавуот
 Заповеди и традиции праздника Шавуот
 «Шавуот». Изд. FREE
 «Шавуот» Связь праздника Шавуот с Баал Шем Товом и царём Давидом. Беседа Любавичского Ребе
 Ликутей Сихот. «Шавуот». Изд. Шамир Беседы Любавичского Ребе о смысле праздника Шавуот

Иудейские праздники
Слова и фразы на иврите